Хало:

 Хало, Владимир Алексеевич (1922—1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Хало — курдский футбольный клуб. Базируется в городе Дохук.